West Haven ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 West Haven (Connecticut), im New Haven County
 West Haven (Utah), im Weber County
 West Haven (Vermont), im Rutland County
 West Haven-Sylvan, im Washington County, Oregon

Siehe auch:
 West Haven (Neuseeland), heute Whanganui Inlet genannt (Tasman District, Neuseeland)